The Unraveling (в оригіналі  THE UNRAVELING)  — третій мініальбом випущений японським метал-гуртом Dir En Grey 3 квітня 2013 року. Він був випущений як сингл-CD Original Version, розкішної початкової версії обмеженого діджипаку із бонусним записом відеоматеріалу, і обмеженим тиражем виключно в Deluxe-версії із зображенням діджипаку з бонусними додатковими CD та DVD.

Бонусне CD включає в себе римейк «Macabre» з однойменного альбому 2000 року та «The Final», та «Unraveling» у акустичній версії. Додаткові кадри у DVD додані як версія «Shot In One Take» із «Rinkaku» та «Kiri to Mayu», живі виступи з їх концертів 25 грудня 2012 року та інтерв'ю зі звукорежисером Tue Madsen.

Обкладинка альбому створена художником і скульптором Ясуюкі Нішіо нарівні з новою стилізацією назви гурту. За винятком заголовного треку, усі інші пісні були перероблені і перезаписані з попередніх версій.

Він дебютував під #3 у щотижневому чарті Oricon.

Трекліст

Тури 

Після об'яви The Unraveling 25 грудня, гурт оголосив "TOUR2013 TABULA RASA" для реклами свого мініальбому. Гурт продовжував грати на Ozzfest Japan 12 травня і провів спеціальне розширення для туру для японських покупців обмеженої делюкс-версії "TABULA RASA -Sanagi no Yume wa Ageha no Hane-" у Shibuya Public Hall. В червні, Dir En Grey виконується на обох Download Festival та Nova Rock.

Dir En Grey оголосив ще одну серію турів в липні, під назвою "GHOUL." Тур проходив спочатку у Японії до поширення в Сполучених Штатах та Канаді в листопаді.

Примітки

Посилання 
 Yasuyuki Nishio's artist page on Yamamoto Gendai 

Міні-альбоми 2013
Dir En Grey